Warburton är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eliot Warburton (1810–1852), irländsk författare
 Harry Warburton (1921–2005), schweizisk bobåkare
 Patrick Warburton (född 1964), amerikansk skådespelare
 Peter Warburton (1813–1889), engelsk upptäcktsresande
 Thomas Warburton (1918–2016), finländsk författare och översättare
 William Warburton (1698–1779), engelsk författare och kyrkoman

Engelska efternamn